Hans Jürge ist das Pseudonym folgender Personen:

 Johann Georg von Anhalt-Dessau (1748–1811), deutscher General
 Adolf Jürgensen (1850–1925), deutscher Schauspieler